De Verenigingsraad Delft (VeRa) is de Delftse Kamer van Verenigingen, en is hiermee het overkoepelend orgaan van studentengezelligheidsverenigingen in Delft. Verscheidene studentenverenigingen zijn lid van deze PKvV, die zich voornamelijk bezighoudt met het maken en behouden van contacten tussen de aangesloten verenigingen onderling en tussen verenigingen en andere partijen. Elke week is er een vergadering van de VeRa waar het dagelijks bestuur, afgevaardigden van aangesloten verenigingen en eventueel gasten aanwezig zijn. Op deze vergadering worden zaken besproken die voor de studentenverenigingen in Delft van belang zijn. Zo is het een communicatiemiddel tussen de aangesloten verenigingen. Daarnaast vertegenwoordigt de VeRa als groep haar aangesloten verenigingen, en de leden hiervan, tegenover onder andere de TU Delft, de gemeente Delft en de LKvV.
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 5 mensen, elk lid bij een andere aangesloten vereniging, die een neutrale rol vervullen in discussies, en leiding en vorming biedt bij de VeRa-activiteiten.

De volgende verenigingen zijn aangesloten bij de Verenigingsraad Delft:

AEGEE-Delft
C.S.F.R. - dispuut Johannes Calvijn
Civitas Studiosorum Reformatorum
D.S.J.V. Groover
D.S.R. Proteus-Eretes
D.S.V. Nieuwe Delft
DSV Sint Jansbrug
Delftsche Studenten Bond
Delftsch Studenten Corps
D.S.V.V. Punch
K.S.V. Sanctus Virgilius
D.S.M.G. Krashna Musika
OJV de Koornbeurs
Outsite
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft
SRC Thor
D.S.R.V. Laga
VV Ariston '80

Externe link
Website VeRa Delft

Delft
Studentenvereniging in Delft